Marras ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Marras, italienischer Filmschaffender
 Efisio Luigi Marras (* 1955), italienischer Diplomat
 Giacinto Marras (1810–1883), italienischer Sänger und Komponist
 Giorgio Marras (* 1971), italienischer Leichtathlet
 Luigi Efisio Marras (1888–1981), italienischer General

Siehe auch:
 Maras